Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1995 го́да () — 4-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Зона A 
Турнирная таблица

Зона B (Рига) 

Турнирная таблица

Зона C 
Турнирная таблица

Финальный турнир 
Турнирная таблица

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1995
 Первая лига Латвии по футболу 1995
 Кубок Латвии по футболу 1995

Литература 
 

1995
Футбол в Латвии в 1995 году